El nombre de Diego de León puede aludir a:

Diego de León. Tercer Cosmógrafo Mayor del Virreinato del Perú en el siglo XVII.
 Diego de León (1807-1841). Militar español y héroe de la Primera Guerra Carlista. Fue fusilado en 1841 en Madrid tras haber intentado secuestrar a la reina Isabel II en el Palacio Real de Madrid.
 Estación de Diego de León.  Estación de las líneas 4, 5 y 6 del Metro de Madrid situada bajo las calles de Francisco Silvela, Diego de León y Conde de Peñalver, en el distrito de Salamanca de la ciudad de Madrid.